Geo-Jade Petroleum é uma companhia petrolífera chinesa.

História 
A companhia foi estabelecida em 2014, e mantem operações no Cazaquistão.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da China

Ligações externas

Empresas da China